Fairytales – album dei Secret Garden del 1998
 Fairytales – album degli Skylark del 2005
 Fairytales – album di Alexander Rybak del 2009